«Nueva era» puede referirse a:

Música 
 New age/Nueva era, género musical;
 Nueva era (1993), álbum de Yuri;
 Nueva era (1997), álbum de Amistades peligrosas;
 Nueva era (2006-), banda de rap española;

Divisiones administrativas 
 Nueva Era,  municipio ubicado en Ilocos Norte, Filipinas.